Kings Park – park wypoczynkowy w Australii
 Kings Park – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Kings Park – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax